Пилиствере ():

 Пилиствере — деревня в уезде Вильяндимаа, Эстония. 
 Пилиствере — метеорит, упавший в Эстонии.